Colegiul Național Mihai Viteazul se poate referi la:

Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda
Colegiul Național Mihai Viteazul din București
Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești
Colegiul National Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe
Colegiul Național Mihai Viteazul din Slobozia